Přerušovač je pojem s více významy

 přerušovací lázeň – ukončuje působení vývojky na fotografický materiál
 přerušovač (zapalování) – součást zapalování zážehových spalovacích motorů
 přerušovač (směrová světla) 
 elektromagnetický přerušovač, dříve nazývaný Wagnerovo kladívko, je hlavní součástí elektrického zvonku nebo klaksonu

Externí odkazy